Il doppio femminile degli Internazionali d'Italia 1998 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1998.

Nicole Arendt e Manon Bollegraf erano le detentrici del titolo, ma solo Bollegraf ha partecipato in coppia con Katrina Adams.

La Adams e la Bollegraf hanno perso nei quarti contro Serena Williams e Venus Williams.

Virginia Ruano Pascual e Paola Suárez hanno battuto in finale 7–6, 6–4 Amanda Coetzer e Arantxa Sánchez Vicario.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Yayuk Basuki /  Caroline Vis (quarti di finale)
 Katrina Adams /  Manon Bollegraf (quarti di finale)
 Anna Kurnikova /  Larisa Neiland (secondo turno)
 Lisa Raymond /  Rennae Stubbs (quarti di finale)

 Conchita Martínez /  Patricia Tarabini (quarti di finale) 
 Amanda Coetzer /  Arantxa Sánchez Vicario (finale) 
 Elena Lichovceva /  Ai Sugiyama (secondo turno) 
 Naoko Kijimuta /  Nana Miyagi (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Internazionali d'Italia 1998